Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2014 () проводился с 19 по 23 марта 2014 года в городе Оттава (провинция Онтарио). Чемпионат проводился во 2-й раз.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как «Команда Канады» () на чемпионате мира 2014, который прошёл в апреле 2014 в городе 	Дамфрис (Шотландия).

Чемпионом (в 1-й раз в истории чемпионата) стала команда Уэйн Так / Ким Так, победившая в финале команду Чарли Томас / Кэйлин Парк. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Джон Моррис / Хизер Смит и Mike Armstrong / Ashley Quick.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 
В чемпионате участвовали следующие команды:

Чемпионы провинций и территорий

Остальные команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы.
  Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала).

Плей-офф 

Раунд 12-ти команд (1/8 финала). 22 марта, 21:30

Четвертьфиналы. 23 марта, 11:00

Полуфиналы. 23 марта, 14:00

Финал. 23 марта, 17:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Канаде в 2014 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Оттаве
Март 2014 года